Nezahualcóyotl ist der Name

eines bedeutenden Aztekenkönigs, siehe Nezahualcóyotl (König)
der nach diesem benannten, 1,3 Mio. Einwohner zählenden Vorstadt Mexiko-Stadts, siehe Nezahualcóyotl (Stadt)
einer römisch-katholischen Diözese in Mexiko, siehe Bistum Nezahualcóyotl
einer Verwaltungseinheit des mexikanischen Bundesstaates México, siehe Municipio Nezahualcóyotl
des Stausees Nezahualcóyotl (Stausee) (auch Malpaso genannt) im Bundesstaat Chiapas